Mömax (nemzetközi cég)
 Mömax (Magyarország)